Шевальє ( — лицар) — в Середньовіччі член лицарського ордену або мандрівний лицар; шляхетський титул. 

Шевальє — молодший шляхетський титул у монархічній Франції, а також в деяких інших європейських країнах. 
Відносився до осіб, що належали до вищого класу (аристократії, шляхти), проте які не мали іншого титулу (зазвичай молодших синів аристократів, що мали більш знатний титул).  

У перекладі з французької слово «шевальє» означає важкоозброєного вершника (лицаря). За вірність шевальє отримували від володаря спадкові землі й інші привілеї.

Див. також 
 Шевальє (прізвище)
 Шевальє (фільм)

Джерела 
 Шевальє (Словник Української Мови) 
 Дворянські титули у Франції 
 Герби української шляхти 

Титули
Лицарі
Аристократія
Французькі слова і фрази